White River Railroad ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften in den Vereinigten Staaten:

 White River Railroad (Michigan)
 White River Railroad (Vermont)